USS Augusta ha sido el usado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos, los cuatro primeros por la ciudad de Augusta (Georgia),  y el quinto por Augusta (Maine).
 fue un bergantín en servicio desde 1799 hasta 1801.
 fue un barco de vapor, adquirido por la Armada en 1861 y vendido en 1868.
, en servicio desde 1917 a 1918.
 fue un crucero pasado de la clase Northampton, en servicio desde 1931 hasta 1946.
 fue un submarino clase Los Angeles, puesto en servicio en 1985 y dado de baja en 2008.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos